Саталкин ― русская фамилия.

Известные носители 
 Саталкин, Георгий Николаевич (1938—2020) — русский советский писатель, прозаик и переводчик. 
 Саталкин, Никита Владимирович (род. 1987) — российский футболист, нападающий.